Trilla, nom francès de la població de Trillà, a la Fenolleda
 Trilla (agricultura), operació de batre els cereals
 Trilla (Illinois), comunitat del comtat de Coles (Illinois), als Estats Units
 La Trilla (Lladurs), masia del Solsonès
 Cal Trilla, casa protegida de Torà, a la Segarra
 Casa Trilla del Palau de Rialb o Casa Trilla de Pallargues, edifici protegit de la Baronia de Rialb, a la Noguera
 Coll de Trilla, collada a la Molsosa, al Solsonès
 Masia Can Trilla, edifici protegit a Barcelona
 Puig de la Trilla, muntanya d'Albanyà, a l'Alt Empordà